Талмуд-тора — в талмудичній літературі одна з основних міцвот (заповідей, приписів) єврея, який досягнув повноліття, суть якої полягає у вивченні не лише власне Тори, але й інших частин Священного Писання, а також Усного Закону.
 Талмуд-тора — єврейські релігійні навчальні заклади для хлопчиків із малозабезпечених сімей, які виникли наприкінці Середньовіччя в Європі, для підготовки до вступу в єшиву.